Hruševec je lahko:
 Hruševec (Slovenija)
 Hruševec, del naselja Straža, do 1987 samostojno naselje
 Hruševec Kupljenski (Hrvaška)
 Hruševec Pušćanski (Hrvaška)
 Hruševec, Donja Stubica (Hrvaška)